McLaren M23 — один из самых успешных гоночных автомобилей в истории Формулы-1, разработанный Гордоном Коппаком с участием Джона Барнарда. Он стал развитием модели McLaren M16A, выступавшей в американской гоночной серии Индикар, но в основном конструкторов вдохновил Lotus 72, откуда были взяты основные формы кузова и конфигурация шасси. В Чемпионатах мира Формулы-1 участвовал с некоторыми изменениями в конструкции с  по  год.

История 

На болиде M23 использовался обычный двигатель Ford Cosworth DFV, но прошедший подготовку специалистами компании по тюнингу двигателей Николсона. Это позволило увеличить мощность до 490 л.с.. Автомобиль имел очень аэродинамически эффективные формы кузова.

Он принял участие в третьем Гран-при Чемпионата  года в ЮАР, и Денни Халм выиграл поул-позицию в первой же гонке. Халм и Питер Ревсон одержали 3 победы в том сезоне. В  году в McLaren из Lotus перешёл Эмерсон Фиттипальди. Его знания успешного болида Lotus 72 помогли доработать McLaren M23, и в том сезоне Фиттипальди и McLaren одержали свои победы — вторую в личном зачёте гонщика и первую в Кубке конструкторов чемпионата мира для команды, опередив Ferrari, Tyrrell и Lotus.

Дальнейшее развитие в  году, в том числе 6-ступенчатая коробка передач (новинка для того времени), помогли Фиттипальди и McLaren занять вторую позицию в обоих чемпионатах за Ники Лаудой на Ferrari 312T. Команда экспериментировала с разными конфигурациями кузова, включая аэродинамическое крылышками перед задними колёсами, пробовала различные профили носа и расширенние кузова перед задними колёсами. Большинство из этих изменений были приняты для M23 и его преемника, M26. В конце сезона  Фиттипальди принял решение покинуть команду, чтобы выступать за рулём машины под маркой команды Fittipaldi своего брата Вилсона. Он был заменён харизматичным Джеймсом Хантом, который выиграл драматический и противоречивый сезон  года на последней модификации M23.

Во время первых тестов новой модели M26, перед сезоном  года команда столкнулась с некоторыми трудностями, поэтому Хант и Йохен Масс выступали на M23 в начале сезона, и хотя автомобилю было уже 5 лет, он все ещё был конкурентоспособным. В сезоне  года шасси M23 использовали, правда без особых успехов, частные команды.

M23 не был самым технически совершенным автомобилем Формулы-1, но постоянная модификация и непрерывное развитие помогли ему выиграть 16 Гран-При, 2 чемпионата мира среди пилотов и Кубок конструкторов в своей истории.

Шасси M23 было модифицировано для использования в гонках Формулы 5000.

Именно модель М23 позволила McLaren занять место в элите Формулы-1 и послужила, по сути, прообразом конструктивной схемы современного автомобиля Формулы-1.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 
 Профиль модели на statsf1.com
 Статья о McLaren M23 на motorsport.com
 Статья о McLaren M23 из журнала "Формула-1" март 2002
 Статья о McLaren M23 на formula1retro.ru
 Статья о McLaren M23 на ultimatecarpage.com

Шасси McLaren Формулы-1